Mylzi (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mylzi (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Mylzi (Kowel), Dorf in der Oblast Woyn, Rajon Kowel